Asterias är ett släkte av sjöstjärnor som beskrevs av Carl von Linné 1758. Asterias ingår i familjen trollsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trollsjöstjärnor
Asterias